Куру́т, коро́т, курт, ак гурт — тюркский, персидский, а также монгольский сухой кисломолочный продукт из сушёной сузьмы.

Слово курут происходит от тюркского прилагательного кыры, коро, или куру, что означает «сухой», так же, как катык происходит от прилагательного каты, у башкир слово катык происходит от глагола катыу (ҡатыу — заправлять, добавлять что-то в жидкую массу) .

Происхождение и общая характеристика 
Курут был изобретён кочевыми народами Центральной Азии. Обычно представляет собой белые шарики (иногда приплюснутые) диаметром 2-5 см, иногда делаются в виде цилиндров.

Виды 
 Солёный сушёный, в виде шариков или цилиндриков, обжатых в ладони и иногда сохраняющих следы обжатия.
 Варёный и просушенный. Масса варится на протяжении двух-трёх часов, затем скатывается в виде шариков или цилиндриков, которые затем сушатся на солнце.
 Варёный пастообразный. Такой курут добавляется в сорпу (бульон).
Сушёный курт также могут добавлять в бульон, но в таком случае его предварительно размягчают в воде или бульоне.

У башкир представляет собой шары размером с апельсин. В Кыргызстане курут это шарики диаметром от 1,5 до 4 см. Казахи часто добавляют кислый курт в мясные жирные супы.

Приготовление 

Курт готовят из овечьего, козьего или коровьего молока. На юге Казахстана — из кобыльего молока, на западе — из верблюжьего.

Молоко сквашивают. Полученный катык помещают в тканевый мешочек и подвешивают в тени на несколько дней для сцеживания сыворотки. В полученную таким образом сузьму добавляют соль и красный молотый перец. Скатывают шарики величиной примерно с грецкий орех и несколько дней сушат на солнце до твёрдого состояния, накрыв марлей. Хранят в холстяных мешочках в сухом проветриваемом месте до 1 месяца.

Варёный курт делают из сваренного в течение 2—3 часов и процеженного катыка, соль в который не добавляют.

Башкирский корот 
Технология варки башкирского корота одна и та же — катык заливается в емкость (в деревнях обычно в казан) и ставится сначала на умеренный огонь, чтобы катык не подгорел. Массу кипятят в течение нескольких часов, чем дольше варят, тем больше меняется цвет массы — до получения «кызыл корот» (красный корот). Башкиры также могут варить и с пряными растениями.

Выбор катыка зависит от предназначения продукта — как приправу к супам берут перекисший катык, а к чаю делают более пресный корот. В «чайный» корот добавляют по вкусу и желанию соль, масло, подслащивают, добавляют ягоды и фрукты.

Корот бывает трех видов:
 Солёный сушёный: в виде шариков («башлай ҡорот»), обжатых в ладони и сохраняющих следы обжатия.
 Варёный и просушенный. Масса варится на протяжении двух-трёх часов, затем скатывается в виде колобков или цилиндриков, которые затем сушатся на солнце. Обычно башкиры для сушки делают крупные колобки.
 Варёный пастообразный не длительного хранения (можно и заморозить), его добавлют в супы, бульоны.

Применение 
Курут используется как самостоятельная закуска, так и для приготовления различных блюд: гиймя-хинкал, куртова, туздук и чык (соусы к бешбармаку), наурыз-коже, бауыр куйрык, курутоб.
Любители пива употребляют курут как закуску.

Курт в произведениях литературы 
О курте написано стихотворение «Курт — драгоценный камень». Его автор — Раиса Голубева. Стихотворение повествует о том, как курт помог выжить страдавшим от голода узницам АЛЖИРа. Стихотворение написано на основе рассказов одной из заключённых, Гертруды Платайс. Местные жители, не имея возможности открыто дать измождённым и голодным женщинам еду, кидали им курт, который охранники лагеря ошибочно приняли за камни.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Курт (узбекский рецепт)
 Курт (казахский рецепт)
 Курт (классический татарский рецепт)
 Корот (башкирский рецепт)

Творог
Башкирская кухня
Казахская кухня
Киргизская кухня
Монгольская кухня
Татарская кухня
Узбекская кухня
Каракалпакская кухня
Азербайджанская кухня
Алтайская кухня
Таджикская кухня
Афганская кухня
Иранская кухня
Крымскотатарская кухня